Lupios puede referirse a:
 El nombre común de la planta Dioscorea communis.
 El nombre común de la planta Humulus lupulus.